EK poate fi:
 Guineea Ecuatorială, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Ekiti, stat în Nigeria, codul ISO 3166-2:NG